JK Sillamäe Kalev este o echipă de fotbal din Sillamäe, Estonia.

Sillamäe Kalev in Estonian Football 

E = Zona estică; E/N = Zona estică/Nordică; N = nona Nordică; P = Promovare; R = Retrogradare

Lotul curent 
''Din 22 august 2009."

Jucători notabili 
  Aleksandr Kulik
  Andrei Sidorenkov
  Sergei Ussoltsev

Referințe

Legături externe 
 Site oficial    

s
s